Manuel est un nom propre, un nom commun ou un adjectif qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Manuel est un prénom masculin, diminutif du prénom hébreu  qui signifie . Il est fêté le .

 André Manuel (1905-1988), agent de renseignement français ;
 Charlie Manuel (1944-), joueur et manager américain de baseball ;
 Erik James « E. J. » Manuel, Jr. (1990-), joueur américain de football américain ;
 Gaston Manuel (1881-1967), photographe, frère de Henri Manuel ;
 Henri Manuel (1874-1947), photographe ;
 Islando Manuel (1991-), joueur angolais de basket-ball ;
 Jacques André Manuel (1791-1857), homme politique français ;
 Jacques-Antoine Manuel (1775-1827), homme politique français, figure libérale sous la Seconde Restauration ;
 Jeanine Manuel (1920-2003), fondatrice de l'École active bilingue Jeannine-Manuel ;
 Jerry Manuel (1953-), joueur et manager américain de baseball ;
 Lucien Manuel (1882-1971), photographe, frère de Henri Manuel ;
 Luís Manuel, footballeur portugais ;
Marie-Henriette Manuel-Doussaint (1937-2010), joueuse française de basket-ball ;
 Nadir Manuel (1986-), basketteuse angolaise ;
 Niklaus Manuel (1484-1530), dramaturge, peintre, graphiste, réformateur et homme d'État suisse ;
 Patricio Manuel (1985-), boxeur américain ;
 Pierre Louis Manuel (1751-1793), quatrième député de Paris à la Convention nationale ;
 Robert Manuel (1916-1995), acteur français ;
Trevor Manuel (1956-), homme politique sud-africain ;

Nom commun ou adjectif 
Le mot manuel peut être employé comme :
 adjectif pour qualifier ce qui se réalise ou s'utilise à la main : par exemple : une boîte de vitesses manuelle ou les vannes manuelles dans la salle des machines, un don manuel ;
 nom commun pour désigner un recueil contenant des informations ciblées sur un thème particulier :
manuel scolaire ;
 manuel d'instructions ;
 manuel technique ou manuel scientifique ;
 manuel Unix - également appelé « man pages » ;
 manuel des Castors Juniors ;
 manuel d'Épictète, ouvrage d'Arrien relatant la doctrine du stoïcien Epictète.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique de leur date de décès présumée :
 Manuel († 362), avec Ismaël et Sabel, martyrs à Chalcédoine ; fêtés le 17 juin ;
 Manuel d'Andrinople († vers 813), martyr à Andrinople en Bulgarie, avec les saints Georges Debelt, Léon Nicani et trente-sept autres compagnons ; fêtés le 22 janvier ;
 Manuel de Chios († 1792), grec originaire de Sphakia en Crète, marin, martyr, égorgé à Chios par les Turcs ; fêté le 15 mars ;
 Manuel de Créte († 1824), avec Angelis son frère, et Georges et Nicolas leurs cousins, paysans, martyrs en Crète par la main des Turcs ; fêtés le 28 octobre.
 Manuel Sanz Domínguez († 1936), prêtre espagnol restaurateur de la branche masculine de l'ordre de Saint-Jérôme, martyr lors de la guerre civile espagnole, béatifié en 2013.

Rois et empereurs 
 Rois de Portugal :
Manuel , le Grand ou le Fortuné ;
 Manuel II, le Patriote, dernier roi du Portugal de 1908 à 1910 ;
 Manuel de Portugal, infant, fils naturel de Antoine, prétendant au trône de Portugal ;
 Manuel-François de Portugal, Infant, fils de Pierre II, roi de Portugal, et de sa deuxième épouse la reine Marie Sophie de Neubourg, princesse palatine.

 Empereurs byzantins :
 Manuel  Comnène (1118-1180), empereur de Byzance en 1143 ;
 Manuel II Paléologue, empereur byzantin de 1391 à 1425.
 Empereurs de Trébizonde :
 Manuel  de Trébizonde ;
 Manuel II de Trébizonde ;
 Manuel III de Trébizonde, empereur de Trébizonde de 1390 à 1417 ;
 Rois de Thessalonique et Rois de Thessalie
  de 1230 à 1237 puis de 1239 à 1241.

Autres personnalités portant ce prénom

Toponyme

en Espagne 
 Manuel dans la province de Valence.

Voir aussi 
 Manolín, Manolo et Manolito diminutifs ou surnoms de Manuel (en espagnol)
 Auberville-la-Manuel, commune française de la Seine-Maritime ;
 Antoine et Manuel, atelier de création graphique et de design.

Météorologie 
 Ouragan Manuel.

Culture 

 Manuel, pièce de théâtre québécoise de l'auteur Marcel Dubé en 1968 ;
 Manuel, titre d'une chanson et d'un album de la chanteuse Dalida paru en 1974 ;
 Manuel, titre d'une chanson de Salvatore Adamo ;
 Manu est le titre d'une chanson tiré de l'album Le Retour de Gérard Lambert du chanteur Renaud paru en 1981 ;
 N'y va pas Manuel, titre d'une chanson d'Edith Piaf sur la face B de Johnny, tu n'es pas un ange sorti en 1953.

Références

Variantes linguistiques 
 espagnol : Manolín, Manolo et Manolito,  (féminin : Manola, Maja)
Patronyme hispanique
Patronyme français
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme